BTN est un code qui peut signifier :
 Bhoutan,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 ngultrum, la monnaie du Bhoutan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Batanes, selon la norme ISO 3166-2:PH des subdivisions territoriales des Philippines ;
 .

BTN est un sigle qui peut signifier :
 , une réalité scénarisée allemande ;
 Bring The Noise, une émission diffusant du rock alternatif sur la radio française OÜI FM.

BTn est le sigle du baccalauréat technologique, diplôme français délivré à la fin du lycée technologique

Code